67. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach  21–28 sierpnia 1994 we włoskim mieście Agrigento. Były to dziewiąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1926, 1932, 1951, 1955, 1962, 1968, 1976 i 1985). Jedynie zespół Włoch w jeździe drużynowej na czas mężczyzn i zespół Rosji w jeździe drużynowej na czas kobiet zdołały obronić tytuły mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszą okazała się Amerykanka Jeanne Golay, która zdobyła dwa brązowe medale. 

Ponownie od mistrzostw świata w Kopenhadze w 1931 została rozegrana konkurencja jazdy indywidualnej na czas mężczyzn, natomiast nowością w programie mistrzostw było pojawienie się po raz pierwszy w historii konkurencji indywidualnej jazdy na czas kobiet. Postanowiono od następnych mistrzostw świata w Duitamie w 1996 o wycofaniu konkurencji jazd drużynowych na czas zespołów narodowych kobiet i mężczyzn.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 6. miejsca przez Kazimierza Stafieja w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 13 osób (12 mężczyzn i 1 kobietę) w sześciu konkurencjach (bez jazdy drużynowej na czas kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1994 w kolarstwie
1994 we Włoszech
Kolarstwo we Włoszech
Sport na Sycylii